A Dangerous Woman peut désigner :
 A Dangerous Woman, le titre original de Le Démon des tropiques, un film américain réalisé par Gerald Grove et Rowland V. Lee sorti en 1929 au cinéma ;
 A Dangerous Woman, le titre original de Une femme dangereuse, un film américain réalisé par Stephen Gyllenhaal sorti en 1993 au cinéma.